Mbaye bzw. M’Baye oder auch M’baye ist ein vor allem im Senegal verbreiteter westafrikanischer Vor- und Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Mbaye Gana Kébé (1936–2013), senegalesischer Schriftsteller
 Mbaye Leye (* 1982), senegalesischer Fußballspieler
 M’Baye Niang (* 1994), französischer Fußballspieler

Familienname 
 Abdoul Mbaye (* 1953), senegalesischer Bankier und Premierminister
 Abdoul Aziz Mbaye (1954–2021), senegalesischer Politiker
 Amath M’Baye (* 1989), französischer Basketballspieler
 Annette Mbaye d’Erneville (* 1926), senegalesische Journalistin und Schriftstellerin
 Babacar Mbaye Diop (* 1993), senegalesischer Fußballspieler, siehe Babacar Diop
 Denise M’Baye (* 1976), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Fatimata M’Baye (* 1957), mauretanische Bürgerrechtlerin
 Hamidou M’Baye (* 1964), senegalesischer Leichtathlet
 Ibrahima Mbaye (* 1994), senegalesischer Fußballspieler
 Jimi Mbaye (* 19**), senegalesischer Gitarrist
 Kéba Mbaye (1924–2007), senegalesischer Jurist und Sportfunktionär
 Maodo Malick Mbaye (* 1995), senegalesischer Fußballspieler
 Mariètou Mbaye Biléoma (* 1947), senegalesische Schriftstellerin, siehe Ken Bugul
 Mouhamed Mbaye (* 1997), senegalesischer Fußballspieler
 Papa Mbaye (* 1985), guinea-bissauischer Fußballtorhüter
 Souleymane M’baye (* 1975), französischer Boxer

Ethnie 
 Mbaye (Ethnie) ist auch der Namen einer Ethnie im südlichen Tschad.

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Senegal)